Syrianska enighetspartiet är ett syrianskt parti i Libanon som grundades 29 mars 2005. Ledare för partiet är Ibrahim Murad.

Den syrianska unionen i Libanon, numera Syrianska enighetspartiet, bedriver politiska, kulturella och samhällsenliga verksamheter för syrianer i Libanon.

Se även 
Syrianer

Referenser 

Politiska partier i Libanon
Politiska partier bildade 2005